Михаил Мартыненко:
 Мартыненко, Михаил Дмитриевич (1937—2011) — советский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Мартыненко, Михаил Петрович (1925—1999) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.